Сантијаго Буенависта има више значења:

 Сантијаго Буенависта (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантијаго Буенависта (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантијаго Буенависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантијаго Буенависта (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику